Wapen van Putte (België), het wapen van de Antwerpse gemeente Putte
 Wapen van Putte (Woensdrecht), wapen van de voormalige Noord-Brabantse gemeente Putte
 Wapen van Putten, het wapen van de Gelderse gemeente Putten